bestaansminimum (algemeen), het laagste inkomen waarbij men nog een 'aanvaardbaar' bestaan zou moeten hebben.
 leefloon, Belgische minimumuitkering, voor 2001 bestaansminimum geheten